Okółek – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 okółek – sposób ułożenia organów roślinnych.